

Personnalités 
  (1887-1923), joueur de baseball professionnel américain ;
 James Thurston Nabors (1930-2017), acteur et chanteur américain de pop music ;
 Jaron Nabors, un des quatre assassins américains de l'adolescente Gwen Araujo ;
  (1985-), une dessinatrice de dessins animés américaine ; 
  (1971-), homme politique américain ;
  (1940-), major-général de l'armée américaine.

Industrie 
 , une industrie du pétrole, du gaz et de la géothermie basée à Hamilton aux Bermudes.

Télévision 
 , une émission de variétés américaine dirigée par Jim Nabors.